Узбекистан:
 Узбекистан — государство в Азии.
 Узбекистан — посёлок городского типа в Узбекистане
 Узбекистан — микрорайон гор. Махачкала в Дагестане.
 Узбекистан — спорткомплекс в Ташкенте.
 «Узбекистан» — ресторан в Москве.

См. также 
 Узбекистанская